Син-эрибам (букв. «Син прибавил мне [сына]») — царь (лугаль) Урука, правил во второй половине XIX века до н. э.

Возможно, тождественен царю Ларсы Син-эрибаму.

Список датировочных формул Син-эрибама

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Цари Урука
Правители Азии XIX века до н. э.